Радулеску () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Радулеску, Горацио (1942—2008) — румыно-французский композитор.
 Радулеску, Михай (1913—1980) — румынский шахматист, мастер.

См. также 
 Рэдулеску